Монторнес-де-Сегарра (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегарра. Занимает площадь 12,3 км². Население — 104 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Website
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды